Аро́н Самуи́лович Панпу́лов () — русский , гражданский инженер, коллежский советник (1915).

Биография 
Родился в 1872 году в Евпатории в караимской семье евпаторийского городского головы Самуила Моисеевича Панпулова.

Выпускник Феодосийской классической гимназии (1892). В 1898 году в Санкт-Петербурге окончил Институт гражданских инженеров. С 1898 года служил по ведомству Министерства внутренних дел. C 1902 года — сверхштатный техник при канцелярии одесского градоначальника. В 1907 году назначен архитектором при Одесском градоначальстве.

С 1901 года был членом Одесского отделения Императорского Русского технического общества, секретарём его строительного отдела. В 1910 году принимал активное участие в работе IV съезда русских зодчих. Состоял в правлениях Одесского отделения «Общества Красного Креста» и «Общества распространения просвещения и взаимопомощи одесской караимской общины». В 1913 году вошёл в состав караимской депутации из одиннадцати человек, участвовавшей 21—23 февраля в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвящённых празднованию 300-летия царствования Дома Романовых.

После смерти отца был одним из предполагаемых кандидатов на пост Таврического и Одесского гахама, но выдвигать свою кандидатуру отказался.

До августа 1920 года эмигрировал из Одессы. Жил в Турции. В 1921—1923 годах был членом Союза русских инженеров. Впоследствии поселился в Париже. Занимался составлением проектов и смет, техническим надзором за постройками. 12 марта 1939 года избран кандидатом в члены правления Союза русских дипломированных инженеров во Франции. 

Умер после 1937 года.

Работы 

В стиле модерна и модернизированных исторических стилях построил несколько жилых домов:
 Доходный дом на углу улиц Кузнечной, 25 и Спиридоновской (1902)
 Жилой дом Телала на ул. Раскидайловской, 1 (начало XX века)
 Доходный дом С. Д. Кравченко на ул. Колонтаевской, 37 (нач. XX в.)
 Доходный дом Наума на Военном спуске, 3 (нач. XX в.)
 Доходный дом Караимского общества на углу улиц Троицкой, 33 и Ришельевской (1913)
 Доходный дом на ул. Гулевой (позже Толстого), 13 (1914)

Остальные проекты:
 Кинотеатр «Ришельевский» на ул. Ришельевской, 45 (1912—1913, в соавторстве с Э. Н. Смидовичем)
 Вокзал Куяльницкой железной дороги
 Ремонт одесской кенассы с устройством электрического освещения и парового отопления

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1907)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1913)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1915)

Адрес в Одессе 
 Соборная пл., дом Папудовой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Панпулов Арон Самуїлович
Выпускники Феодосийской гимназии
Русские эмигранты первой волны в Турции
Архитекторы Одессы
Коллежские советники